Чакырский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чакырский наслег — в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия).
 Чакырский наслег — в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия).